Болеслав III — имя нескольких монархов Европы:
 Болеслав III Кривоустый — польский король.
 Болеслав III Плоцкий — плоцкий князь.
 Болеслав III Рыжий — чешский князь.
 Болеслав III Янушевич (до 1386—1420/1425) — представитель мазовецких князей из династии Пястов.